НТБ — аббревиатура. Может означать:

 Научно-техническая библиотека
 Национальная товарная биржа
 Норвежское телеграфное бюро